Santa Fe (španjolski) ili Santa Fé (portugalski) znači sveta vjera, a to se ime često susreće u nazivima mjesta.

Mjesta 

 Provincija Santa Fe je provincija u sjevernoj Argentini.
 Santa Fe, Argentina je glavni grad provincije Santa Fe, a ima populaciju od oko 369.000 stanovnika.
 Santa Fe, Novi Meksiko je glavni grad američke savezne države Novi Meksiko i sjedište okruga Santa Fe, a ima populaciju od oko 62.000 stanovnika.
 Kolumbijski glavni grad Bogotá se od 1991. do 2000. zvao Santa Fe de Bogotá.
 Santa Fé je i naziv manjeg otoka u središnjem dijelu otočja Galápagos u Tihom oceanu.

Ostalo 

 Hyundai Santa Fe je model terenskog automobila kojeg proizvodi južnokorejski proizvođač Hyundai.